Název Miřetice má více obcí:
 Miřetice (okres Benešov) – obec v okrese Benešov
 Miřetice (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim
…nebo částí obcí:
 Miřetice u Klášterce nad Ohří – část města Klášterec nad Ohří v okrese Chomutov
 Miřetice (Vacov) – část obce Vacov v okrese Prachatice
 Miřetice u Vintířova – část obce Radonice v okrese Chomutov

Externí odkazy